Garlin steht für:
 die französische Gemeinde Garlin in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Garlin (Karstädt), einen Ortsteil der brandenburgischen Gemeinde Karstädt
 eine Wüstung auf dem Stadtgebiet von Fürstenberg/Havel, Landkreis Oberhavel, Brandenburg, siehe Garlin (Fürstenberg/Havel)

Garlin ist der Familienname folgender Personen:

 Bunji Garlin (* 1978), trinidianischer Soca-Sänger und -Komponist
 Garlin Gilchrist (* 1982), US-amerikanischer Politiker
 Jeff Garlin (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur